Припеши — топоним в Псковской области России.

 Припеши — деревня в Себежском районе, входит в состав сельского поселения «Себежское». Фактически — урочище.
 Припеши — озеро на территории национального парка «Себежский»

Примечания